Sangnok-gu es un barrio de la ciudad de Ansan en Gyeonggi-do, Corea del Sur.

Divisiones administrativas

Véase también
Geografía de Corea del Sur
Organización territorial de Corea del Sur

Referencias

Ansan